2012 Голяма награда на Монако е 59-о за Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 27 май 2012 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако